Соревнования по классической борьбе в рамках IV летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 26 по 29 июля 1967 года. Одновременно турнир имел статус 36-го Чемпионата СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовало 139 борцов (из них 10 заслуженные мастера спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 93 мастеров спорта). Спортсмены представляли команды всех союзных республик, а также Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Командный зачёт

Итоговое положение 
 Наилегчайший вес (до 52 кг)

 Легчайший вес (до 57 кг)

 Полулёгкий вес (до 63 кг)

 Лёгкий вес (до 70 кг)

 Полусредний вес (до 78 кг)

 Средний вес (до 87 кг)

 Полутяжёлый вес (до 97 кг)

 Тяжёлый вес (свыше 97 кг)

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.
 М. Матвеев. Сюрпризы ковра // Советский спорт. — 1967. — № 176 (5912). — 29 июля. — С. 4—5.
 М. Матвеев. Так держать! // Советский спорт. — 1967. — № 177 (5913). — 30 июля. — С. 4—5.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1967

Ссылки 
 4-спартакиада Народов СССР.29.07.1967 г. Москва. Россия.

Июль 1967 года
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1967 году
1967 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1967 году